Суперкубок Ісландії з футболу 2007 — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 травня 2007 року між чемпіоном Ісландії клубом Гапнарф'ярдар та володарем кубка Ісландії клубом Кеплавік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2007
Ісландія
2007 в Ісландії